Cristóforo ist der nachname der folgenden Personen:

 Federico Cristóforo (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Cristóforo (* 1993), uruguayischer Fußballspieler